Первый дивизион Саудовской Аравии по футболу 2013/2014  проходил с 29 августа 2013 года по 4 апреля 2014 года.

По итогам прошлого сезона во 2-й дивизион вылетели «Садус»,«Аль-Наджма» и «Аль-Рабиа», занявшие 14-е,15-е и 16-е места. Лигу пополнили клубы «Эд-Диръия», «Аль-Кавкаб» и «Охуд».

Клубы

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Сайт Федерации футбола Саудовской Аравии  
 Сайт о саудовском футболе 

2013/2014
Саудовская Аравия
Саудовская Аравия
Спорт в Саудовской Аравии в 2013 году
Спорт в Саудовской Аравии в 2014 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2013/2014